Erik Wallin kan syfta på
 Erik Wallin (1921–1997), svensk soldat i Waffen-SS och författare
 Erik Wallin (1929–2010), svensk professor i pedagogik